Плосконосые сомы, или cпaтулорикарии () — род лучепёрых рыб из семейства кольчужных сомов, обитающий в Южной Америке. Научное название происходит от  — «вблизи» и  — «кожаный доспех».

Описание 
Общая длина представителей этого рода колеблется от 8 до 40 см. Голова умеренно большая, уплощённая сверху. У самцов она представляет равнобедренный треугольник, а самок — равносторонний треугольник. Рыло немного удлинённое. Глаза небольшие, расположены в верхней части головы, недалеко друг от друга. Существует межглазная выемка. У половозрелых самцов по бокам головы присутствуют длинные и толстые когтеподобные одонтоды (кожаные зубчики). Рот небольшой, губы покрыты небольшими наростами наподобие бородавок. Зубы длинные и тонкие, у самцов имеют форму ложки сверху, у самок — суженны сверху. На межчелюстных костях мало зубов. Туловище коренастое, покрыто костными пластинами. Брюхо покрыто слабо развитыми мелкими пластинками. Грудные плавники широкие, умеренно длинные, с короткой основой и 1 шипом. У самцов на этих шипах есть большие одонтоды. Брюшные плавники уступают грудным, имеют шипы. Хвостовой плавник короткий, широкий, верхний луч сужается и переходит в длинную нить.

Окраска серая, песочно-жёлтая или коричневая, по телу проходят поперечные тёмные контрастные полосы. Брюхо белого цвета.

Образ жизни 
Донные рыбы. Предпочитают жить в пресных водоёмах с песчаным дном, покрытым галькой и мелкими камнями. Эти сомы укрытиями не пользуются, а предпочитают полностью зарываться в песок. Активны ночью. Питаются мягкими водорослями и детритом.

Распространение 
Обитают в бассейнах рек Сан-Франсиско, Магдалена, Атрато, Какета, Парагвай, Бени и озере Маракайбо — от Панамы до Бразилии.

Содержание в аквариуме 
Для содержания необходим аквариум высотой 30-35 см, ёмкостью от 100 литров. На дно насыпают мелкий песок тёмных тонов слоем 4—5 см. В качестве декораций подойдут небольшого размера камни и коряги, но их должно быть не много. Растения актуальны только вдоль задней стенки аквариума.

Неагрессивные рыбы. Содержат группой от 3—4 особей. Соседями могут стать неагрессивные рыбы обитающие в средних и верхних слоях аквариума. Донных рыб, которые роются в грунте лучше исключить, поскольку они будут постоянно беспокоить сомов. Кормят таблетками для растительноядных сомов, свежими овощами и живым кормом. Быстро привыкают к фаршу из морепродуктов. Из технических средств понадобится внутренний фильтр средней мощности для создания умеренного течения, компрессор. Температура содержания должна составлять 22—26 °C

Классификация 
На май 2018 года в род включают 12 видов:

Примечания

Литература 
 
 Fichberg, I., Oyakawa, O.T. & de Pinna, M. (2014): The End of an Almost 70-Year Wait: A New Species of Spatuloricaria (Siluriformes: Loricariidae) from the Rio Xingu and Rio Tapajós Basins. Copeia, 2014 (2): 317—324.
 Hans-Jochim Franke: Handbuch der Welskunde. Urania-Verlag, 1985.
 Ferraris, C.J. Jr., 2003. Loricariidae — Loricariinae (Armored catfishes). p. 330—350. In R.E. Reis, S.O. Kullander and C.J. Ferraris, Jr. (eds.) Checklist of the Freshwater Fishes of South and Central America. Porto Alegre EDIPUCRS, Brasil.

Ссылки 
 
 

Кольчужные сомы
Рыбы Южной Америки
Рыбы Центральной Америки
Аквариумные рыбы